El Xou de Dick Van Dyke va ser una sèrie de televisió nord-americana, comèdia que es va emetre per CBS des del 3 d'octubre de 1961 fins a l'1 de juny de 1966. La sèrie, que es considera la que va donar popularitat al gènere de la Comèdia de situació, va guanyar 15 Emmys.

Creada i dirigida Carl Reiner, produïda per Reiner amb Bill Persky i Sam Denoff, protagonitzada per Dick Van Dyke, Rose Marie, Morey Amsterdam, Mary Tyler Moore i Richard Deacon. El programa es va gravar amb la participació de públic en l'estudi, El tema musical d'obertura del programa va ser escrit per Earle Hagen.

Els dos principals escenaris del programa eren l'oficina de treball i la casa de Rob Petrie (Dick Van Dyke), el guionista principal d'una "comèdia i xou de varietats" produït a Manhattan. Mostrava als espectadors una visió de com un programa de televisió (el fictici Xou d'Alan Brady) era escrit i produït. Mel Cooley (Richard Deacon), un home seriós que s'estava quedant calb i era blanc de nombrosos i insultantes acudits de Buddy, qui era el productor i alhora gendre de l'estel del programa, Alan Brady (Carl Reiner). Com Rob, Buddy i Sally escrivien per a una comèdia, podien estar fent acudits constantment. Altres escenes se centren en la vida hogareña de Rob, la seva dona Laura (Mary Tyler Moore) i el seu fill Richie (Larry Mathews), els qui vivien al carrer Bonnie Meadow núm. 148, en New Rochelle (estat de Nova York). 

Al menys tres episodis van ser filmats sense públic: "The Bad Old Daysi "Happy Birthday and Too Many Habiti," el qual va ser gravat el 26 de novembre de 1963, només quatre dies després de l'assassinat de John F. Kennedy.

Reiner va considerar canviar la producció de la sèrie a tot color, ja en la tercera temporada.

 Rob Petrie (Robert Simpson Petrie; interpretat per Dick Van Dyke) – El paper de Rob Petrie gairebé li va ser donat a Johnny Carson; no obstant això, Sheldon Leonard, el productor executiu del xou, va proposar a Van Dyke.
 Laura Petrie ( interpretada per Mary Tyler Moore) – l'esposa de Rob. Als seus 17 anys era ballarina de l'O.S.O., després de conèixer i casar-se amb Rob es va convertir en mestressa de casa.
 Buddy Sorrell (Maurice Sorrell; interpretat per Morey Amsterdam) – una enèrgica (i de vegades jocosa) "màquina humana d'acudits", un dels escriptors de comèdia. Buddy està constantment rient-se de Mel Cooley, el productor de la sèrie, perquè és calb i avorrit. La seva personalitat està basada vagament en Mel Brooks que també va escriure per Your Xou of Xous. A més, Buddy és amo d'un gran pastor alemany anomenat Larry i toca el chelo. Buddy va aparèixer com convidat en el Xou de Danny Thomas en l'episodi "La dona darrere dels acudits", que es va emetre el 21 d'octubre de 1963.
 Sally Rogers (interpretada per Rose Marie) – un altre dels escriptors de comèdia (i la mecanògrafa designada pel trio còmic) que sempre està buscant un marit. Té una relació intermitent amb el seu nuvi Herman Glimscher, que sembla ser un noi massa acaronat com per casar-se. Sovint espanta als homes amb el seu sentit de l'humor i forta personalitat.
 Ritchie Petrie (Richard Rosebud Petrie; interpretat per Larry Mathews) – el fill de Rob i Laura (el seu segon nom és un acrònim de "Robert Oscar Sam Edward Benjamin Ulysses David," tots els noms suggerits pels familiars de Rob i Laura en l'episodi "What's in a Middle Name?").

Secundaris:

 Melvin "Mel" Cooley (Richard Deacon) Encara que Mel pot ser un servil home per a l'exigent Brady, també es veu que és un productor dedicat i competent. Mel discuteix constantment amb Buddy, que freqüentment fa comentaris insultantes relacionats amb la calvicie de Mel, als quals Mel sol respondre amb un simple "Yechh!"
 Millie Helper (Ann Morgan Guilbert) – la veïna dels Petrie i la millor amiga de Laura.
 Jerry Helper (Jerry Paris) – el marit de Millie, millor amic de Rob i un dentista.
 Alan Brady (Carl Reiner) – l'estel egocèntric del "Xou d'Alan Brady".
 Stacey Petrie (Jerry Van Dyke) – germà de Rob, toca el banjo i és una vegada somnàmbul, interpretat pel germà de Dick Van Dyke en la vida real.
 Fiona "Pickles" Conway Sorrell (Barbara Perry/Joan Shawlee) – la dona de Buddy.
 Herman Glimscher (Bill Idelson) – nuvi empollón i ocasional de Sally. En la reunió especial de 2004, 
 Sam (or Edward) and Clara Petrie – (Will Wright/J. Pat O'Malley/Tom Tully and Carol Veazie/Isabel Randolph) són els pares de Rob.
 Mr. and Mrs. Alan Meehan – (Carl Benton Reid and Geraldine Wall) són els pares de Laura.
 Freddie Helper (Peter Oliphant) – el fill de Millie i Jerry Helper i el millor amic de Richie.
 Sol/Sam Pomeroy/Pomerantz – compinche de Rob en l'exèrcit en episodis retrospectius, originalment va ser interpretat per Marty Ingels. Els noms dels personatges canviaven durant el curs de les sèries. Ingels va deixar el paper en 1962 per protagonitzar I'm Dickens, He's Fenster. En 1963, el paper va ser interpretat per dos actors, Allan Melvin i Henry Calvin.
 El noi dels lliuraments – originalment era un personatge sense nom, interpretat per Jamie Farr en quatre episodis de la temporada un. Posteriorment, se li va donar el nom de Willie i Herbie Faye va interpretar el paper. (Faye, a més, va interpretar altres papers en episodis posteriors.)

Actors que van aparèixer més d'una vegada, de vegades en papers diferents, van ser Johnny Silver, Amzie Strickland, Eleanor Audley, Sandy Kenyon Jackie Joseph, Doris Singleton, Peter Hobbs, Len Weinrib, Burt Remsen, George Tyne, Bella Bruck, Jerry Hausner, Herb Vigran, Alvy Moore, Jane Dulo, Bernard Fox, Dabbs Greer, Elvia Allman (com la mare d'Herman Glimscher) i Tiny Brauer.

Producció 
Molts dels arguments de la sèrie van ser inspirats per les experiències de Reiner, com a escriptor de Your Xou of Xous, però a pesar que va basar el personatge de Rob Petrie en si mateix, el cap egocèntric de Rob, Alan Brady Sid Caesar és una combinació dels més abrasius Milton Berle i Jackie Gleason, segons el mateix Reiner.L'episodi pilot va ser escrit per Reiner en 1960, però no va tenir èxit.
La CBS tenia la intenció de cancel·lar el xou després de la seva primera temporada, però Procter & Gamble va amenaçar amb retirar la seva publicitat de "l'extremadament lucrativa xarxa daytime lineup" i el xou va ser renovat.Després de les repeticions d'estiu, el xou va saltar al top 10 en el tercer episodi de la segona temporada.

Crossovers 
En 1963, Morey Amsterdam va ser l'estel convidat, com Buddy Sorrell, durant l'última temporada de The Danny Thomas Xou en l'episodi "La Dona Darrere de les bromes".

Tres dècades després d'interpretar els seus respectius papers de Sally i Buddy, Marie Rose i Morey Amsterdam, els van repetir en un episodi d'Herman's Head titulat "Quan Hairy va conèixer a Hermy".

Carl Reiner va tornar a interpretar el paper d'Alan Brady en un episodi de Mad About You anomenat després "El xou d'Alan Brady", una aparició que li va valer el Premi Emmy a l'actor convidat en una Sèrie de comèdia.

Retrobaments d'actors 
En 1969, Van Dyke i Moore es van reunir per a un especial de varietats d'una hora anomenat Dick Van Dyke i l'altra dona, que incloïa una alternativa mai abans vista, prendre un dels episodis de la sèrie en el qual Van Dyke es trenca i plora, en lloc d'estar decebut, després ser acomiadat d'un paper en una pel·lícula,. Un episodi de 1979 de The Mary Tyler Moore Hour que va comptar amb Van Dyke i Moore repetint els seus papers com els Petries en un breu esbós presentat com una pluja d'idees de Van Dyke i els escriptors de la sèrie de varietats de Mary McKinnon (Moore), els qui van assenyalar McKinnon semblat amb "la noia que va interpretar Laura Petrie". En un episodi de 1995 de la sèrie de Mad About You, Carl Reiner va tornar a interpretar el paper d'Alan Brady, apareixent en un documental de Paul Buchmann (Paul Reiser) sobre els primers dies de la televisió. L'episodi incloïa diverses referències al Xou de Dick Van Dyke. En 2003, Land TV va produir El Xou d'Alan Brady, una especial animat i presentat com un episodi del xou dins del xou de Dick Van Dyke. Reiner, Van Dyke, i Marie Rose van contribuir amb les seves veus per al xou. Una reunió de cinema en 2004, The Dick Van Dyke Xou Revisited, va reunir als membres de l'elenc que encara vivien.

Lletra de la cançó principal 
En 2010, durant una entrevista, Van Dyke va revelar que Morey Amsterdam va escriure un fragment de lletres per a la cançó del xou:

 So you think that you've got troubles?
 Well, trouble's a bubble
 Sota tell old Mr. Trouble to get lost!

 Why not hold your head up high and
 Stop cryin', start tryin'
 And don't forget to keep your fingers crossed.

 When you find the joy of livin'
 Is lovin' and givin'
 You'll be there when the winning diu llauri tossed.

 A smile is just a frown that's turned upside down
 Sota smile, and that frown will defrost.

 And don't forget to keep your fingers crossed
 Bud-ump bump!

Història d'emissió 
 Dimarts de 8.00 a 8.30 p. m. en la CBS: D'octubre 3 a 26 de desembre de 1961.
 Dimecres de 9.30 a 10.00 p. m. en la CBS: Des del 3 de gener de 1962 fins al 13 de maig de 1964; des del 15 de setembre de 1965 fins a l'1 de juny de 1966.
 Dimecres de 9.00 a 9.30 p. m. en la CBS: Des del 23 de setembre de 1964 fins al 26 de maig de 1965.

The Dick Van Dyke Xou va ser nominat a 25 Primetime Emmy Awards. També hi va guanyar 5premis.

 1961–1962 (presentat el 22 de maig de 1962)
 Outstanding Directorial Achievement in Comedy: John Rich – Nominat
 Outstanding Writing Achievement in Comedy: Carl Reiner – Guanyador
 1962–1963 (presentat el 26 de maig de 1963)
 Millor interpretació continuada d'un actor en una sèrie (Lead): Dick Van Dyke – Nominat
 Millor interpretació continuada d'una actriu en una sèrie (Lead): Mary Tyler Moore – Nominada
 Outstanding Directorial Achievement in Comedy: John Rich – Guanyador
 Millor interpretació d'actriu de repartiment: Rose Marie – Nominada
 Outstanding Program Achievement in the Field of Humor – Guanyador
 Outstanding Writing Achievement in Comedy: Carl Reiner – Guanyador
 1963–1964 (presentat el 25 de maig de 1964)
 Millor interpretació continuada d'un actor en una sèrie (Lead): Dick Van Dyke – Guanyador
 Millor interpretació continuada d'una actriu en una sèrie (Lead): Mary Tyler Moore – Guanyadora
 Outstanding Directorial Achievement in Comedy: Jerry Paris – Guanyador
 Millor interpretació d'actriu de repartiment: Rose Marie – Nominada
 Outstanding Program Achievement in the Field of Comedy – Guanyador
 Outstanding Writing Achievement in Comedy or Variety: Carl Reiner, Sam Denoff and Bill Persky – Guanyadors
 1964–1965 (presentat el 12 de setembre de 1965)
 Outstanding Individual Achievements in Entertainment – Actors and Performers: Dick Van Dyke – Guanyador (Shared with Lynn Fontanne i Alfred Lunt per Hallmark Hall of Fame: "The Magnificent Yankee" i Barbra Streisand per My Name is Barbra)
 Outstanding Individual Achievements in Entertainment – Writers: Carl Reiner for "Never Bathe on Saturday" – Nominatdo
 Outstanding Program Achievements in Entertainment: Carl Reiner, producer – Guanyador
 1965–1966 (presentat el 22 de maig de 1966)
 Millor sèrie de comèdia: Carl Reiner, producer – Guanyador
 Millor interpretació continuada d'un actor principal en una sèrie de comèdia: Dick Van Dyke – Guanyador
 Millor interpretació continuada d'una actriu principal en una sèrie de comèdia: Mary Tyler Moore – Guanyadora
 Outstanding Directorial Achievement in Comedy: Jerry Paris – Nominat
 Millor interpretació d'actor de repartiment en una comèdia: Morey Amsterdam – Nominat
 Millor interpretació d'actriu de repartiment en una comèdia: Rose Marie – Nominada
 Millor guió de comèdia:
 Bill Persky i Sam Denoff per "Coast to Coast Big Mouth" – Guanyador
 Bill Persky i Sam Denoff per "The Ugliest Dog in the World" – Nominat

Estrenes en video 
Image Entertainment ha llançat les cinc temporades de The Dick Van Dyke Xou en DVD a la Regió 1. Les temporades van sortir a la venda, entre octubre de 2003 i juny de 2004. A més, el 24 de maig de 2005, Image Entertainment va reempaquetar els discos en una caixa que contenia totes les temporades de la sèrie. En Blu-ray, la sèrie completa, remasterizada en alta definició, va ser estrenada el 13 de novembre de 2012.

A la Regió 4, Umbrella Entertainment va estrenar a Austràlia la primera temporada de la sèrie en DVD,l'1 de setembre de 2011.

Referències

Enllaços externs 

 
 Dick Van Dyke Show at the Museum of Broadcast Communications 
 
Sèries de televisió de CBS